A 30 923-as számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelyén, Miskolcon; az M30-as autópálya és a 3-as főút találkozásánál épült kétszintű csomópontrendszer egyik útja.

A 3-as főút nyomvonala, az M30-assal való találkozása helyén észak felé halad, majd nem sokkal később elér egy körforgalmat és ott keletnek fordul; az M30-as ugyanakkor nagyjából egyenletesen haladva észak-északnyugat felé tart. Ez a 30 923-as számú ág egy egyirányú ág, amely az M30-asról, Budapest felől érkező forgalmat vezeti át a 3-asra, még az említett körforgalomtól délre. A 30 922-es útból ágazik ki, és úgy torkollik bele a 3-asba dél felé.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 218 méter.

A csomópontrendszer további útjai: a 30 922-es, a 30 924-es, a 30 925-ös, a 30 926-os, a 30 927-es, a 30 928-as és a 30 930-as utak

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30923
30923
30923